

Cinema 
Sweet Adeline – film del 1926 diretto da Jerome Storm
Sweet Adeline – cortometraggio del 1926 prodotto dalla Out of the Inkwell Films
Sweet Adeline – cortometraggio di animazione del 1929 prodotto dalla Aesop's Fables Studio
Sweet Adeline – film del 1934 diretto da Mervyn LeRoy

Musica 
 Sweet Adeline – brano musicale di Harry Armstrong del 1903
 Sweet Adeline – singolo di Artie Shaw del 1937
 Sweet Adeline – singolo dei Mills Brothers del 1939, cover dell'omonimo brano di Harry Armstrong

Teatro 
Sweet Adeline – musical di Jerome Kern del 1929